Розалия Гинзбург:
 Гинзбург, Розалия Евелевна (1889—1946) — советский терапевт и гематолог
 Гинзбург, Розалия Семёновна (1907—1978) — советский педагог и организатор науки.